Вода може бити:

 Вода, хемијско једињење кисеоника и водоника

или

 Вода (молекул), 
 Тешка вода, 
 Атмосферска вода, 
 Царска вода, 
 Сребрна вода, 
 Минерална вода (или лековита вода), 
 Сода вода (или газирана вода), 
 Подземне воде, 
 Копнене воде, 
 Отпадне воде, 
 Индустријске отпадне воде, 
 Светски дан вода, 
 Декада вода за живот, 
 Вода (старословенска митологија)

Вишезначне одреднице 
 Бела Вода
 Добра Вода
 Црвена Вода
 Као вода за чоколаду
 Беле Воде
 Бијеле Воде

Вода